Hugo Iriarte puede referirse a:

Hugo Iriarte (músico):, músico folklorista cordobés (Argentina), uno de los fundadores del conjunto Los del Suquía. 
Hugo Germán Iriarte: futbolista cordobés (Argentina), que debutó en primera división en 2002.